Lua — o único satélite natural da Terra
Lua (mitologia) — deusa romana
Satélite natural — "lua" pode ser a designação geral dada aos satélites naturais
Lua (linguagem de programação) — linguagem de programação
Luas (Dublin) — sistema de metro ligeiro da capital da Irlanda